Закопець Мирон Михайлович (1932—2008) — український гобоїст та педагог, заслужений діяч мистецтв України.
 Закопець Юрій Михайлович (* 1995) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.